Симферо́поль — многозначный термин:

Топоним 
 Симферополь — город в Крыму.
 Симферополь — муниципальное образование со статусом городского округа в составе Республики Крым Российской Федерации.
 Симферополь — село в Карасуском районе Костанайской области Казахстана.

Транспорт 
 Симферополь — железнодорожная станция в городе Симферополе.
 Симферополь-Грузовой — грузовая железнодорожная станция в городе Симферополе.
 Аэропорт Симферополь им. И. К. Айвазовского — международный аэропорт в городе Симферополе, главный гражданский аэропорт Крыма.

Военные корабли 
 «Симферополь» — прежнее название большого противолодочного корабля проекта 1155 «Североморск» ВМФ России.
 «Симферополь» — средний разведывательный корабль Управления Военно-морских сил Украины, бывший СРЗК «Юпитер» ВМФ СССР.
 «Симферополь» — средний разведывательный корабль Военно-морских сил Украины проекта «Лагуна».

Прочее 
 (2141) Симферополь — астероид в Солнечной системе.